Kosmos (satelit), sovjetski i ruski satelitski program
Kosmos, oznaka za više od 2500 umjetnih satelita iz programa Kosmos

 cijeli prostorno i vremenski beskonačan svijet koji nas okružuje; svemir, svijet, univerzum
Kozmos (filozofija)
Kozmos (knjiga), knjiga Carla Sagana